Mészáros Dániel (1984) magyar labdarúgó
Mészáros Dániel (2003) magyar válogatott úszó (Bácsvíz KVSC, BVSC)
Mészáros Dániel (2004) magyar válogatott úszó (FTC)